Název Čakovice má více sídel:
 Čakovice, část Prahy
 Čakovice (Týnec nad Sázavou), od 1. července 2006 část města Týnec nad Sázavou v okrese Benešov, do června 2006 část obce Řehenice tehdy v okrese Praha-východ
 Čakovice (Štětí), část města Štětí v okrese Litoměřice
 Čakovice (Pelhřimov), část města Pelhřimov v okrese Pelhřimov

Externí odkazy